Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený Španěl a čtvrtý hráč světa David Ferrer, který prohrál ve finále.

Titul získal druhý nasazený Španěl a světová pětka Rafael Nadal, který ve finále zdolal krajana Davida Ferrera po hladkém dvousetovém průběhu 6–0 a 6–2.

Nasazení hráčů 
  David Ferrer (finále)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)
  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Thomaz Bellucci (1. kolo)
  Benoît Paire (1. kolo)
  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= D Ferrer
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=LL
|RD1-team02= A Veić
|RD1-score02-1=0
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= W Odesnik
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Ł Kubot
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= D Lajović
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=2
|RD1-seed06=
|RD1-team06= P Andújar
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= P Lorenzi
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=6
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= B Paire
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=4

|RD1-seed09=4
|RD1-team09= S Wawrinka
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=63
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= F Fognini
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=77
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= A Bedene
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= D Nalbandian
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=0
|RD1-score12-3=4

|RD1-seed13=
|RD1-team13= S Giraldo
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=4

|RD1-seed15=
|RD1-team15= J Sousa
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=6
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= J Melzer
|RD1-score16-1=4
|RD1-score16-2=3
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= D Ferrer
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= P Andújar
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04= P Lorenzi
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= F Fognini
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=77
|RD2-seed06=
|RD2-team06= A Bedene
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=64

|RD2-seed07=
|RD2-team07= S Giraldo
|RD2-score07-1=710
|RD2-score07-2=7
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=
|RD2-team08= J Sousa
|RD2-score08-1=68
|RD2-score08-2=5
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= D Ferrer
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=1
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=7
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=
|RD3-team04=
|RD3-score04-1=5
|RD3-score04-2=4
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= D Ferrer
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=65
|RD4-score01-3=6
|RD4-seed02=
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=77
|RD4-score02-3=1
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= H Zeballos
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2='6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= S Bolelli
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Abierto Mexicano Telcel 2013